Le mot capucin vient du nom qui a été donné aux religieux catholiques, dont la bure comportait une capuche et appartenant à une des nombreuses réformes de l'ordre de saint François d'Assise, les frères mineurs capucins.

Ces frères mendiants se caractérisent par un aspect pauvre et austère, une barbe et un habit à capuchon de couleur brun-marron, d'où l'attribution du même nom à des animaux ou objets ayant un aspect similaire :

Zoologie 
Par analogie avec le costume ou la barbe des moines capucins :
 Capucin, nom vernaculaire de certaines espèces de singes du genre Cebus (capucins ou sajous ou sapajous ou saï), sous-famille Cebinae, espèces :
Cebus albifrons - Sapajou à front blanc  
Cebus apella -  Apelle 
Cebus olivaceus - Sajou brun 
 et plus particulièrement Cebus capucinus - Sajou capucin ou Capucin 
 Capucin, nom vernaculaire de certaines espèces d'oiseaux de la famille des Estrildidae.
 Capucin, race de pigeon dont les plumes forment un capuchon
 Capucin, nom vernaculaire donné à la raie de l'espèce Dipturus oxyrinchus
 Capucin, nom vernaculaire de certaines espèces de poissons du genre Mulloidichthys
 Capucin, nom vernaculaire donné au lièvre par les chasseurs
 Capucin, nom vernaculaire donné à un coléoptère de l'espèce Bostrichus capucinus, famille des Bostrichinae
 Capucin des grains, nom vernaculaire donné à un coléoptère de l'espèce Rhizopertha dominica, famille des Bostrichidae
 Grand capucin du maïs, nom vernaculaire donné à un coléoptère de l'espèce Prostephanus truncatus, famille des Bostrichidae

Toponymie

Canada 
 Capucins, village qui fait partie de la ville de Cap-Chat en Gaspésie.
 Rivière des Grands Capucins, un affluent du littoral sud du Fleuve Saint-Laurent où elle se déverse dans la municipalité de Cap-Chat, dans la MRC de La Haute-Gaspésie, en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec.
 Lac Capucin, un plan d'eau du territoire non organisé de Lac-Walker, dans la MRC de Sept-Rivières, dans la région administrative de la Côte-Nord, au Québec.
 Lac des Capucins, un plan d'eau de la municipalité de Pointe-à-la-Croix, dans la MRC de Avignon, dans la région administrative de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, au Québec.

Espagne 

 La Plaza de Capuchinos (Place des Capucins) à Cordoue.

France 
 Le cimetière des Capucins à Bourges dans le Cher
 Château des Capucins, à Rambervillers, en Lorraine.
 Funiculaire du Capucin, au Mont-Dore, en Auvergne.
 Le Capucin, sommet de 1.462 mètres près du Mont-Dore, en Auvergne. Son nom est dû à sa forme de bonnet pointu ressemblant à la coiffe des moines du même nom.
 Îlot des Capucins, Pointe des Capucins dans la Presqu'île de Crozon, dans le Finistère.
 Plateau des Capucins, dans le quartier des Hauts de Saint-Aubin, à Angers.
 Rocher du capucin, calanque de Figuerolles près de La Ciotat (Bouches-du-Rhône)
 , à Lyon (Rhône) ou Reims (Marne)
 Quartier des Capucins à Brest (Finistère)
 Quartier des Capucins et fontaine des Capucins au Puy-en-Velay (Haute-Loire)
Parc et musée municipal des Capucins à Coulommiers, en Seine-et-Marne
 Le Grand Capucin, 3 838 m, sommet des Alpes

Divers 
 Un capucin ou flamboir est un ustensile de cuisine.
 Le nœud de capucin est un nœud d'arrêt.
 Les Frères mineurs capucins, un ordre religieux.
 Le nom du raton-laveur de la série animée Candy.
 Le mot capucin est utilisé en Tunisie pour désigner un café noisette (macchiato).
Le nom de cappuccino (café italien) est doublement issu de la couleur « capucin » brun noisette-marron noyer, des habits traditionnels en bure à capuchon de l'ordre des frères mineurs capucins, et du latin caputium, capuche, capuce en italien, cappuccino, petite capuche, en italien. 
 Le Capucin, cheval de course vainqueur en 1924 du Grand International d'Ostende.

Notes et références

Voir aussi 

 
 

Homonymie de toponyme